Адорф () — многозначный термин.

 Адорф (Тургау) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау. 
 Адорф (Фогтланд) — город в Германии, в земле Саксония.

Фамилия 
Адорф ():
 Адорф, Марио (род. 1930) — немецкий актёр.